Two Islands ist der Name folgender Inselgruppen:

 Two Islands (Queensland), Australien 
 Two Islands (Nova Scotia), Kanada 
 Two Islands (Saskatchewan), Kanada